O Campeonato Sergipano de Futebol de 1980 foi a 57º edição da divisão principal do campeonato estadual de Sergipe. O campeão foi o  que conquistou seu 5º título na história da competição. O artilheiro do campeonato foi Nilson Hora, jogador do , com 16 gols marcados.

Equipes participantes 
O campeonato sergipano de 1980 foi disputado por 12 clubes de 6 cidades do estado. A capital Aracaju foi representada por quatro equipes: Confiança, Cotinguiba, Olímpico e Sergipe. No interior, os municípios de Estância e Propriá tiveram dois clubes cada, enquanto que Itabaiana, Lagarto e Maruim, com um representante, fecharam a lista dos participantes.

 América Futebol Clube (Propriá)
 Associação Desportiva Confiança (Aracaju)
 Cotinguiba Esporte Clube (Aracaju)
 Estanciano Esporte Clube (Estância)
 Associação Olímpica de Itabaiana (Itabaiana)
 Lagarto Esporte Clube (Lagarto)

 Centro Sportivo Maruinense (Maruim)
 Olímpico Futebol Clube (Aracaju)
 Esporte Clube Propriá (Propriá)
 Sport Clube Santa Cruz (Estância)
 Club Sportivo Sergipe (Aracaju)
 Vasco Esporte Clube (Aracaju)
|}

Primeira fase 

Primeira rodada

Segunda rodada

Terceira rodada

Quarta rodada

Quinta rodada

Sexta rodada

Sétima rodada

Oitava rodada

Nona rodada

Décima rodada

Décima primeira rodada

Cruzamento olímpico 

|}

Segunda fase 

|}

Octagonal decisivo

Premiação

Ver também 
 Futebol em Sergipe

Bibliografia

Ligações externas 
 

1980
Futebol de 1980 no Brasil